Rohden steht für:

 Rohden (Hessisch Oldendorf), Ort in der Stadt Hessisch Oldendorf im Landkreis Hameln-Pyrmont, Niedersachsen
 Rohden, bis 1938 Schippenbeilshof, Kreis Friedland/Bartenstein, Ostpreußen, seit 1945: Sępopolski Dwór in der Gmina Sępopol, Powiat Bartoszycki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Rohden, Kreis Mohrungen, Ostpreußen, seit 1945: Rudnia (Zalewo) in der Gmina Zalewo, Powiat Iławski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen

Rohden ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich von Rohden (1886–nach 1960), deutscher Psychiater und Kriminalbiologe  
 Gustav von Rohden (1855–1942), deutscher Pastor, Gefängnisgeistlicher und Buchautor
 Hans-Detlef Herhudt von Rohden (1899–1951), deutscher Generalmajor
 Hedwig von Rohden (1890–1987), deutsche Gymnastiklehrerin, Turntheoretikerin (Loheland-Gymnastik) und Mitbegründerin der anthroposophischen Siedlung Loheland bei Fulda
 Hermann von Rohden (1852–1916), deutscher Klassischer Archäologe und Gymnasiallehrer
 Huberto Rohden (1893–1981), brasilianischer Schriftsteller 
 Johann Martin von Rohden (1778–1868), deutscher Landschaftsmaler und Zeichner
 Ludwig von Rohden (1815–1889), deutscher Lehrer im Dienst der Rheinischen Mission
 Ludwig Rohden (1838–1887), deutscher Mediziner und Badearzt
 Marianne von Rohden (1785–1866), deutsche Malerin
 Paul von Rohden (1862–1939), deutscher Althistoriker und Gymnasiallehrer
 Peter Richard Rohden (1891–1942), deutscher Historiker
 Wilhelm Rohden (1806–1871), deutscher Richter und Politiker

Siehe auch:

 Rhoden
 Roden
 Rohdén